Melody Fair – singolo dei Bee Gees
Melody Fair – album di Lulu